Arbo är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Arbo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arbo är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Arbo,  meter över havet,  km norr om Arbo. Runt Arbo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ponteareas,  km väster om Arbo. I omgivningarna runt Arbo växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

 

Orter i Galicien